W Polsce
 Groble – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Groble – część wsi Wólka Nadbużna w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Groble – przysiółek wsi Walce w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce
 Groble – część wsi Brynica w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany
 Groble – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Groble – część wsi Łopuszka Mała w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Groble – gromada w powiecie niżańskim
 Groble – gromada w powiecie złotoryjskim

 Inne
 Groble – stawy wędkarskie w Chrzanowie

Zobacz też 
 Grobla
 Groblica
 Sienna Grobla I
 Sienna Grobla II